Gösser může být:

 štýrský malíř Wilhelm Gösser (1881–1966)
 značka piva pivovaru Göss
 vrch ve Štýrsku s nadmořskou výškou 1030 metrů